Luis I de Anjou o Luis I de Nápoles (Castillo de Vincennes, 23 de julio de 1339 - 15 de junio de 1384), fue un príncipe francés, conde de Anjou (1356 - 1360) y Maine (1356 - 1384), duque de Anjou (1360- 1384) y rey titular de Nápoles (1382 - 1384).

Vida 
Fue hijo de Juan II el Bueno y de Bona de Luxemburgo. Pertenecía a la dinastía Valois. Luis fue el primero de la rama angevina de la casa real francesa.

Participó al lado de su padre y sus hermanos en la batalla de Poitiers, donde el ejército francés fue derrotado por el inglés.

A la muerte de su hermano Carlos V el Noble, fue regente de Francia con sus hermanos, los duques Juan I de Berry y Felipe II de Borgoña, durante la minoridad de su sobrino Carlos VI.

Proclamado rey de Nápoles a la muerte de Juana I (1382), hizo valer sus derechos ante su rival, Carlos III, muriendo Luis al año siguiente.

Matrimonio e hijos 
Casado con María de Blois-Châtillon, Señora de Guisa, hija de Carlos, duque de Bretaña y de Juana de Dreux. Tuvieron los siguientes hijos:

María (1370 -después de 1383).
Luis II de Anjou (1377-1417), que sería su sucesor, como Luis II de Nápoles.
Carlos (1380-1404, Angers), Príncipe de Taranto, Conde de Roucy, Étampes y Gien.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Casa de Valois-Anjou
Regentes de Francia
Duques de Anjou
Luis 01
Condes de Anjou
Condes de Maine
Gobernadores militares de París
Militares de la guerra de los Cien Años
Reyes de Nápoles del siglo XIV
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Nobles de Francia del siglo XIV
Nacidos en Isla de Francia
Fallecidos en Bisceglie